Regierung Hawke steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Hawke I (1983–1984)
 Regierung Hawke II (1984–1987)
 Regierung Hawke III (1987–1990)
 Regierung Hawke IV (1990–1991)